Grottesi – abitanti di Grottaminarda
Grottesi – abitanti di Grottazzolina
Grottesi – abitanti di Grotte
Grottesi – abitanti di Grotti (Nocera)